Distretto di Belen – distretto della Turchia  
Distretto di Belén – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Belén – distretto del Perù nella regione di Loreto